Harakeke bezeichnet in Neuseeland
 einen Ort, siehe Harakeke (Neuseeland)
 den Neuseeländer Flachs (Phormium tenax)